Wenden (Mecklenburg), een historisch leen in Mecklenburg, in de omgeving van het tegenwoordige Werle
Wenden (Westslaven) een historische Duitse benaming voor Westelijke Slaven zoals de Sorben en Elbeslaven
Wendland (regio), het woongebied van de Elbeslaven
Wenden (zeilen), een koerswijziging bij het zeilen
Wenden (Arizona), een plaats in de staat Arizona in de Verenigde Staten
Wenden (Sauerland), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Wenden, tot 1918 de naam van de Letse stad Cēsis en het gelijknamige kasteel.
het volk der Venden, waarnaar de bovenstaande plaats vernoemd is

Zie ook

 Veneti (doorverwijspagina)
Wende (doorverwijspagina)
Wendeng, stad en arrondissement in China